Jens Madsen (napastnik)
 Jens Madsen (pomocnik)